Amasjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Amasjärvi (Gällivare socken, Lappland, 748465-174298), sjö i Gällivare kommun,  (13,1 ha)
Amasjärvi (Gällivare socken, Lappland, 749182-174847), sjö i Gällivare kommun,  (15,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn